Název International Hockey League má více soutěží:

Zaniklé ligy:
 International Professional Hockey League (1904–1907), liga na středovýchodě Severní Ameriky
 International Hockey League (1929–1936), liga na středovýchodě Severní Ameriky
 International Hockey League (1945–2001), liga Severní Ameriky
 United Hockey League – liga na středozápadě Severní Ameriky a v roce 2010 přejmenována na United Hockey League.
 International Hockey League (2017), balkánská mezinárodní liga